grue peut désigner :
 grue, un oiseau de la famille des Gruidae exemple la grue royale ;
 grue en papier, en origami, un pliage traditionnel et une figure emblématique japonaise ;
 grue, un appareil de levage et de manutention pour les lourdes charges ;
 grue de chantier, un type de grue utilisé par les entreprises de génie civil en milieu urbain ;
 grue de cinéma, un équipement utilisé au cinéma ou à la télévision pour créer des mouvements de caméra ;
 grue, au sens familier, une prostituée.

Grue peut désigner :
 Grue, un être monstrueux imaginaire vivant dans l'obscurité ;
 Grue, une constellation de  l'hémisphère austral ;
 Grue, une municipalité du comté de Hedmark, en Norvège.

Voir aussi 
 Histoire des grues
 Bayou La Grue, un cours d'eau de l'Arkansas aux États-Unis